Pallares ist der Familienname folgender Personen:
 José A. Pallares, uruguayischer Politiker
 Juan Frausto Pallares (* 1941), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in León
 Pedro Pallares, uruguayischer Politiker
 Santiago Pallares (* 1994), uruguayischer Fußballspieler